Угорский:

 Угорская, Дина Анатольевна (1973—2019) — немецкая пианистка
 Угорский, Анатолий Зальманович (род. 1942) — советский и немецкий пианист, музыкальный педагог.
 Угорский, Евгений Валерьевич (род. 1989) — американский скрипач.